Dorival ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dorival (1914–2003), französischer Kunsthistoriker und Kunstkritiker
 Dudley Dorival (* 1975), haitianischer Leichtathlet